Adriach ist der Name folgender Orte:

 Adriach (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Stadt Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Adriach (Gemeinde Frohnleiten), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark